Вілландро () - муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Вілландро () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда